Этолико́н () — малый город в Греции. Относится к общине (диму) Иера-Полис-Месолонгион в периферийной единице Этолия и Акарнания в периферии Западная Греция. Расположен на высоте 6 м над уровнем моря, на острове между мелководными лагунами Месолонгион на юге и Этоликон на севере и соединён с берегами двумя дамбами. Население 4012 человека по переписи 2011 года.

Сообщество 
Община Этоликон () создана в 1835 году (), в 1912 году () община упразднена и создано сообщество Этоликон (). В сообщество входит восемь населённых пунктов и остров Порос. Население 4935 человек по переписи 2011 года. Площадь 47,199 км².

Население

Примечания 

Этолия
Города Греции